Дискаунтер (от  — скидка, делать скидку) может означать:

 Дискаунтер — тип магазина, торгующего в розницу по ценам, приближенным к оптовым.
 Дискаунтер — авиакомпания, предлагающая низкую стоимость перевозки за счёт минимизации предоставляемых пассажиру услуг.